Ruberg ist ein Bergname:
 Ruberg (Berg) (876,5 m), Berg im Nordschwarzwald an der Südwestseite des Passes Rote Lache auf der Grenze zwischen der Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt und der kreisfreien Stadt Baden-Baden, beide in Baden-Württemberg
 Ruberg (Radsportteam), deutsche Profi-Radsportmannschaft

Ruberg ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Ruberg (1897–1945), deutscher Politiker (NSDAP) und SS-Führer
 Carl Ruberg (1892–1985), deutscher Professor für Betriebswirtschaftslehre
 Johann Christian Ruberg (1746/51–1807), deutscher Hüttenmeister
 Shachar Ruberg (* 1994), israelischer Snookerspieler
 Uwe Ruberg (* 1936), deutscher Germanistischer Mediävist und Hochschullehrer